Kings Creek ist der Name folgender

Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Kings Creek (Kentucky)
 Kings Creek (North Carolina)
 Kings Creek (South Carolina)
 Kings Creek (West Virginia)

in Australien:
 Kings Creek (Northern Territory)

Fließgewässer:

in Kanada:
 Kings Creek (Jock River), in Ontario
 Kings Creek (Mississippi River Ontario), in Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Kings Creek (Kalifornien), Nebenarm des North Fork Feather River
 Kings Creek (Elk Creek), in Pennsylvania
 Kings Creek (West Virginia)
 King's Creek, Texas